Daniel Sondell (né le  à Umeå) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie
Formé à l'IF Björklöven, il commence sa carrière en senior en 2003 alors que l'équipe évolue en Allsvenskan.
En 2006, il accède à l'Elitserien avec le Skellefteå AIK. Il réédite cette accession avec le Rögle BK en 2008. Il signe au MODO hockey en 2009. Le , il joue son premier match en équipe de Suède contre la Russie lors de la Coupe Pervi Kanal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| IF Björklöven|| Allsvenskan|| 42|| 10|| 16|| 26|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| IF Björklöven || Allsvenskan || 37|| 4|| 14|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Skellefteå AIK || Allsvenskan|| 42|| 11|| 16|| 27|| 40|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Skellefteå AIK || Elitserien|| 52|| 3|| 8|| 11|| 18|| 10|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2007-2008|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 45|| 4|| 13|| 17|| 26|| 10|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2008-2009|| Rögle BK || Elitserien|| 54|| 2|| 21|| 23|| 26|| 10|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2009-2010|| MODO hockey|| Elitserien|| 42|| 2|| 8|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| SaiPa|| SM-Liiga || 16|| 1|| 12|| 13|| 4|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| SaiPa || SM-Liiga || 18|| 0|| 9|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Rögle BK || Allsvenskan|| 48|| 10|| 21|| 31|| 30|| 10|| 3|| 6|| 9|| 0
|-
| 2012-2013|| Rögle BK || Allsvenskan|| 51|| 6|| 18|| 24|| 14|| 9|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2013-2014|| Örebro HK || SHL || 47|| 8|| 19|| 27|| 14|| 8|| 1|| 8|| 9|| 14
|-
| 2014-2015|| EV Zoug || LNA || 46|| 6|| 30|| 36|| 6|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2015-2016|| EV Zoug || LNA || 48|| 4|| 34|| 38|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017|| HC Lugano || LNA || 8|| 0|| 5|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 21|| 2|| 8|| 10|| 12|| 11|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2017-2018|| Luleå HF || SHL|| 47 || 4 || 19 || 23 || 24 || 2 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 2018-2019|| Luleå HF || SHL|| 49 || 6 || 14 || 20 || 34 || 10 || 1 || 2 ||3 || 2
|-
| 2019-2020|| Luleå HF || SHL|| 44|| 5|| 18|| 23|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Luleå HF || SHL|| 51|| 2|| 13|| 15|| 18|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2021-2022|| Luleå HF || SHL || 28|| 1|| 2|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

| 2002||  Suède -18 ans||CM -18 ans || 8|| 3|| 4|| 7|| 2|| +1|| 
|-
| 2004||  Suède -20 ans|| CM -20 ans || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| +1||  
|-
|2015 ||EV Zoug|| CHL || 5 || 1 || 4 || 5 || 0 || 0 ||  du groupe H
|- 
|2015 ||EV Zoug|| Coupe de Suisse || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || Huitième-de-finaliste
|-
|2016 ||EV Zoug|| CHL || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || +3 ||  du groupe B
|-
|2016 ||EV Zoug|| Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || Huitième-de-finaliste

Références 

Naissance en mars 1984
Naissance à Umeå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Rögle BK
Joueur du MODO hockey
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Örebro HK
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Lugano
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Luleå HF